Цхенисцкали или Цхенис-Цкали:
 Цхенисцкали (Цхенцкар) —  село в Закавказье (Абхазия/Грузия),  Очамчирский район
 Цхенисцкали (Цхенцкар) —  река в Закавказье (Абхазия/Грузия), впадает в Чёрное море
 Цхенисцкали —  река в Закавказье (Грузия), приток Риони